Кузахме́тов () — фамилия.

Известные носители 
 Кузахметов, Артём Игоревич (род. 1995) — российский гребец-байдарочник.
 Кузахметов, Максим Рафикович (род. 1969) — российский издатель, менеджер в области СМИ, популяризатор истории России.